Giap ist der Name folgender Personen:
 Võ Nguyên Giáp (1911–2013), vietnamesischer General

Die Abkürzung GIAP steht für:
 Groupe International d’Architecture Prospective, historische Gruppe von Architekten und Urbanisten